Finet ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Eugène Finet (1863–1913), französischer Botaniker und Künstler
 Claude Finet (1939–2007), französischer Maler
 Georges Finet (1898–1990), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Vertrauter von Marthe Robin und Mitgründer der Foyers de Charité
 Patrice Pellat-Finet (* 1952), französischer Skirennläufer
 Paul Finet (1897–1965), belgischer Politiker und Gewerkschafter